Une campagne de dénigrement a pour but d'endommager ou de remettre en question la réputation d'une personne ou d'une organisation en diffusant de la propagande négative.

Articles connexes 
Agent provocateur (personne)
Argumentum ad hominem
Astroturfing
Discours de haine
Diviser pour mieux régner
Fausse bannière
Guerre psychologique
Hareng rouge
Organisation de façade
Politique de la division
Politique de la peur
Politiques d'identité
Propagande noire
Stratégie de la tension
Tactique du salami

Exemples 

 Le , la Turquie bloque l'encyclopédie en ligne Wikipédia sur son territoire, l'accusant de campagne de dénigrement.

Notes et références 

Concept de psychologie
Communication politique
Propagande